Joshua Maurer (ur. 20 września 1996 w Germiston) – kanadyjski skoczek narciarski pochodzenia południowoafrykańskiego. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (2017) i juniorów (2014). Mistrz Ameryki Północnej juniorów młodszych (2012), mistrz Kanady (2016) i wielokrotny medalista mistrzostw tego kraju.

Jego młodsza siostra Nicole Maurer, również uprawia skoki narciarskie.

Życiorys 
W sierpniu 2009 wystartował w zawodach Youth Cup w Hinterzarten, zajmując 51. pozycję w gronie 54 startujących. W styczniu 2012 w Calgary zwyciężył w mistrzostwach Ameryki Północnej juniorów w kategorii juniorów młodszych na skoczni HS67, wyprzedzając swojego rodaka Rogana Reida i Amerykanina Coltona Kissela.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował 18 lutego 2012 w Brattleboro, gdzie w konkursie FIS Cup zajął 16. pozycję. Dzień później w tej samej miejscowości po raz pierwszy zajął miejsce w czołowej „dziesiątce” tego cyklu, plasując się na 9. miejscu. W lutym 2013 po raz pierwszy wystąpił w zawodach Pucharu Kontynentalnego, plasując się w piątej dziesiątce we wszystkich 3 konkursach rozegranych w Iron Mountain. We wrześniu 2013 zadebiutował w zawodach rangi FIS rozgrywanych poza Ameryką Północną, zdobywając punkty FIS Cup w rumuńskim Râșnovie.

W styczniu 2014 miał miejsce jedyny w karierze Maurera start na mistrzostwach świata juniorów. W konkursie indywidualnym na skoczni Trampolino Dal Ben w Val di Fiemme/Predazzo zajął 62. miejsce. W sierpniu 2015 po raz pierwszy w karierze zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego, plasując się w ramach rozgrywanych w Kuopio zawodów letniej edycji tego cyklu na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki. 6 lutego 2016 w Whistler pierwszy raz stanął na podium zawodów rangi FIS, zajmując 3. miejsce w konkursie FIS Cup. Tego samego dnia zdobył również pierwszy tytuł mistrza Kanady, zwyciężając na skoczni normalnej.

1 października 2016 w Hinzenbach zadebiutował w zawodach najwyższej rangi, plasując się na 44. pozycji w Letnim Grand Prix. Do rywalizacji w Pucharze Świata po raz pierwszy przystąpił w listopadzie 2016, odpadając w kwalifikacjach do zmagań w Ruce. 15 stycznia 2017 zdobył pierwsze punkty zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zawody w Garmisch-Partenkirchen kończąc na 28. miejscu. Na przełomie lutego i marca 2017 w Lahti wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – w zmaganiach indywidualnych odpadł w kwalifikacjach na skoczni normalnej i został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach na obiekcie dużym, a w konkursie drużyn mieszanych, z kanadyjskim zespołem, został sklasyfikowany na 12. pozycji.

W 2017 trzykrotnie stawał na podium mistrzostw Kanady – w rozegranej na początku kwietnia zimowej rywalizacji w Whistler zdobył srebrny medal na skoczni dużej i brązowy na normalnej, a w letnich zmaganiach (rozegranych w październiku w Calgary) stanął na najniższym stopniu podium na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Maurera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty J. Maurera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Whistler – 6 lutego 2016 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996